«Let Me Ride» — это третий сингл, выпущенный американским рэпером Dr. Dre для его дебютного альбома The Chronic. Песня заняла высокие позиции в чартах и принесла Dr.Dre «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное рэп-исполнение» на 36-й церемонии вручения «Грэмми». Сингл был распродан в количестве 3 миллионов копий по всему миру.
В песне присутствуют семплы из песен Джеймса Брауна «Funky Drummer» и Билла Уизерса «Kissing My Love».

Музыкальный клип 
Клип на песню был снят в Лос-Анджелесе. Режиссёром был сам Dr.Dre. Клип начинается с того, как Dr.Dre смотрит телевизор. Потом он говорит по телефону и его приглашают на концерт. Он садится в свой лоурайдер и песня начинается. Позже в видео можно наблюдать, как Dr.Dre разъезжает на лоурайдере, болтает с девочками и отрывается на уличной вечеринке. Можно заметить Ice Cube’а, который выходя из ванной говорит «Damn right, it was a good day» (рус. «чёрт, это был хороший день»), ссылаясь на свой сингл «Today Was a Good Day», который прекратил вражду между Ice Cube и Dr.Dre. В клипе иногда появляются Snoop Dogg, The D.O.C., The Lady of Rage, и Bonita «Bo» Money.

Ссылки на песню 
 
 Nate Dogg использовал семплы из песни в сингле Warren’а G «Regulate», в которой он поёт: «She said my car’s broke down and you seem real nice, would ya let me ride?» (рус. Она сказала, что её машина сломалась, а ты выглядишь хорошо, не хочешь подбросить меня?).
 Рэпер Fabolous в своей песне «Can’t Deny It» была строчка «bitches be yellin „let me ride“, like I’m Snoop, and Dr. Dre.».
 В песне «Put You on the Game» исполнителя The Game есть строчка «bitches screamin „let me ride“, it must be the shoes»

Список композиций 
 CD
 «Let Me Ride» (Radio Mix) — 4:22
 «Let Me Ride» (Extended Club Mix) — 11:01
 «Let Me Ride» (Club Instrumental) — 4:21
 «Let Me Ride» (Club Acapella) — 4:20
 «One Eight Seven» — 4:18

 12"
 «Let Me Ride» (Extended Club Mix) — 11:01
 «Let Me Ride» (Radio Mix) — 4:22
 «Let Me Ride» (Instrumental) — 4:21
 «Let Me Ride» (Acapella) — 4:20
 «One Eight Seven» — 4:18

 US 12"
 «Let Me Ride» (Extended Club Mix) — 11:01
 «Let Me Ride» (Radio Mix) — 4:22
 «Let Me Ride» (LP Version) — 4:47
 «Let Me Ride» (Instrumental) — 4:21
 «Let Me Ride» (Acapella) — 4:20

 Кассетный сингл
 «Let Me Ride» (Radio Mix) — 4:22
 «Let Me Ride» (Extended Club Mix) — 11:01
 «Let Me Ride» (Instrumental) — 4:21
 «Let Me Ride» (Acapella) — 4:20

Чарты

Примечания 

Джи-фанк-песни